Cette liste recense les éléments du parc de MS 61, matériel roulant de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ayant circulé sur la ligne A du RER jusqu'au  où eut lieu la dernière mission commerciale.

État du matériel

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 MS 61

Matériel roulant du RER d'Île-de-France